Halili bezeichnet:

 ein Dorf in Albanien, siehe Zgërdhesh

Halili ist der Familienname folgender Personen:

 Jasmin Halili (* 1999), serbischer Leichtathlet
 Merita Halili (* 1966), albanische Sängerin
 Ndriqim Halili (* 1993), deutsch-albanischer Fußballspieler